Casimiroa är ett släkte av vinruteväxter. Casimiroa ingår i familjen vinruteväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinruteväxter
Casimiroa